Autolytus zonata är en ringmaskart som beskrevs av Mohammad 1973. Autolytus zonata ingår i släktet Autolytus och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
zonata